Wer steht für:

 Interrogativpronomen (auch: fragendes Fürwort), ein Wort in einer Frage, das nach einem bestimmten Typ von Information fragt

wer steht für:

 Pronomen, oder Fürwort wird in der traditionellen Wortartlehre eine (recht vielgestaltige) Wortart bezeichnet

WER steht als Abkürzung für:

 Westliche Einführung der Riedbahn, eine Neubaustrecke in Mannheim, die der direkten Einführung der Riedbahn von Norden in den Mannheimer Hauptbahnhof dient, ohne die Stadt östlich zu umfahren

WER als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:

 Deutschland: Landkreise Augsburg und Dillingen an der Donau (für Wertingen)

Siehe auch:
 Wehr
 Weer
 Ver

WER